Michał Rosiak (ur. 1979) – polski piłkarz
 Michał Rosiak (ur. 1986) – polski lekkoatleta